Teiu, comune della Romania nel distretto di Argeș
 Teiu, comune della Moldavia nel distretto di Grigoriopol in Transnistria